Rover (englisch rover „Wanderer, Herumstreicher“) steht für:

 Rover (Automobilhersteller), britischer Automobilhersteller
 Rover (Raumfahrt), Erkundungsfahrzeug
 Rover Computers, russischer Hersteller von Computern und Elektronik
 Rover (Eishockey), Positionsbezeichnung im Eishockey
 HMS Rover, britisches U-Boot (1930)
 Rover, Altersstufe bei den Pfadfindern, siehe Ranger und Rover
 Rover Safety Bicycle, siehe Fahrrad #Das „safety bicycle“
 Rover ein Vermessungssystem zur genauen Positionsbestimmung mittels Differential Global Positioning System oder Echtzeitkinematik.

Rover ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rover (Arkansas), im Yell County
 Rover (Georgia), im Spalding County
 Rover (Idaho), im Benewah County
 Rover (Missouri), im Oregon County
 Rover (Tennessee), im Bedford County
 Rover (West Virginia), im Wirt County

Rover ist der Familienname folgender Personen:
 Herman Rover (um 1495–1543), deutscher Jurist und Politiker
 Jolanda de Rover (* 1963), niederländische Schwimmerin

Siehe auch:
 The Rover
 Rovers
 Rohwer
 Roover
 Röver